

Pays-Bas 
 Sint Philipsland, presqu'île dans la commune de Tholen, province de Zélande
 Sint Philipsland, village sur la presqu'île de Sint Philipsland